Il Jardí del Turia è un parco di 110 ettari che si trova nella città di Valencia ed è il più grande giardino urbano di Spagna.

Il parco è stato realizzato nel 1986 nell'antico letto del fiume Túria, che venne prosciugato come misura preventiva al fine di evitare le periodiche alluvioni che affliggevano la città di Valencia. Dopo la grave alluvione avvenuta dell'ottobre 1957 che causò gravi danni alla città e uccise molte persone, si decise infatti di deviare il fiume fuori dai confini della città e di realizzare dei giardini nel suo vecchio letto.

Il Jardí del Túria ospita oggi numerosi parchi, fra cui il Parc Gulliver, campi sportivi, il giardino botanico e la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Altri progetti 

Architetture di Valencia
Giardini di Valencia